Sankt Johann im Pongau (district)
Sankt Johann im Pongau (stad)